Mier y Noriega, município mexicano do estado de Nuevo León;
Matías Mier (1990), futebolista uruguaio.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes